Kandangan is de hoofdstad en een onderdistrict van het regentschap Hulu Sungai Selatan (Zuid Hulu Sungai), in de provincie Zuid-Kalimantan (Kalimantan Selatan) op Borneo, Indonesië.   
Kandangan, het centrum van de overheid en economie van het regentschap Hulu Sungai Selatan, ligt aan de oevers van de rivier Sungai Amandit. Het ligt 135 km ten noorden van Banjarmasin, de hoofdstad van de provincie Zuid-Kalimantan.

Onderverdeling
Het onderdistrict Kandangan is in 2010 onderverdeeld in 18 plaatsen (desa's/kelurahans), die een administratieve eenheid zijn.

Plaats in Zuid-Kalimantan